Marco Benassi (Modena, 1994. szeptember 8. –) olasz labdarúgó, az Empoli játékosa kölcsönben az élvonalbeli Fiorentina csapatától.

Jegyzetek

További információk 
 FIGC 

1994-ben született személyek
Modenaiak
Olasz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Internazionale labdarúgói
A Livorno labdarúgói
A Torino labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Hellas Verona labdarúgói
Az Empoli labdarúgói
A Serie A labdarúgói
Élő személyek